{{Музичний альбом
| Назва        = Block Movement
| Тип          = Студійний альбом
| Виконавець   = B-Legit
| Обкладинка   = Block_Movement.jpg
| Випущено     = 23 серпня 2005
| Записаний    = 2005
| Жанр         = Хіп-хоп Західного узбережжя, гайфі
| Тривалість   = 59:57 
| Лейбли       = Block Movement Entertainment, Sick Wid It Records, SMC Recordings
| Продюсер     = Рік Рок, One Drop Scott, Деймон Тодд
| Попередній   = Word Pimpin(2003)
| Рік          = 2005
| Наступний    = Purple House President(2005)
}}Block Movement''''' — п'ятий студійний альбом американського репера B-Legit, виданий 23 серпня 2005 р. лейблами Block Movement Entertainment, Sick wid It Records та SMC Recordings. Виконавчий продюсер: Bela. Платівка посіла 91-шу сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums та 33-тє місце чарту Independent Albums.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2005
Альбоми B-Legit
Англомовні музичні альбоми